Castello di San Genesio – a Canneto sull'Oglio
 Castello di San Genesio – a Grignasco